Il doppio  dell'Aberto de Tênis de Santa Catarina 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Adrián García e Leonardo Mayer erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Marcelo Demoliner e Rodrigo Guidolin hanno battuto in finale 7–5, 4–6, [13–11] Rogério Dutra da Silva e Júlio Silva.

Teste di serie

 Rogério Dutra da Silva /  Júlio Silva (finale)
 Marcelo Demoliner /  Rodrigo Guidolin (campioni)

 André Miele /  Daniel Silva (semifinali) 
 Eric Gomes /  Tiago Lopes (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Aberto de Tênis de Santa Catarina 2009